Amado Nervo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amado Nervo, Nayarit, 
 Amado Nervo, Veracruz, Alvarado, 

Robotskapade Mexikoförgreningar